Dies ist eine Liste der Naturschutzgebiete in Russland.

Die Liste enthält alle gegenwärtig existierenden Naturschutzgebiete „föderaler Bedeutung“, welche den Status eines Sapowedniks (Naturreservates) besitzen. Einige der Gebiete besitzen zusätzlich ganz oder für Teilflächen den Status eines Biosphärenreservates oder bilden umgekehrt die Kernzonen solcher.

Die Liste ist sortierbar und zunächst nach deutschen Namen alphabetisch geordnet.

Hinweis: Die deutschsprachige Wikipedia bezieht sich in der Umschreibung der kyrillischen Schrift auf die vom Duden vorgegebene deutsche Transkription (siehe Wikipedia:Namenskonventionen/Kyrillisch).

Siehe auch: Nationalparks in Russland

Anmerkungen

Weblinks 
 Russisches Biodiversity Conservation Center (englisch)
 Webseite Besonders geschützte Naturgebiete der Russischen Föderation des Ministeriums für Naturressourcen und Ökologie der Russischen Föderation (russisch)
 Informations- und Auskunftssystem Besonders geschützte Naturgebiete Russlands des Zentrums für Naturschutz (russisch)

!
Russland

en:Protected areas in Russia